Das Herrendoppel der US Open 2013 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Bob und Mike Bryan. Sie hatten bei dem Turnier die Möglichkeit gehabt, einen Grand Slam zu erreichen, also alle vier Grand-Slam-Titel des Kalenderjahres zu gewinnen. Der bis dato einzige Grand Slam im Herrendoppel gelang 1951 den Australiern Frank Sedgman und Ken McGregor. Im Halbfinale scheiterten die Bryan-Brüder jedoch an den späteren Siegern Leander Paes und Radek Štěpánek.

Paes und Štěpánek setzten sich im Endspiel gegen Alexander Peya und Bruno Soares mit 6:1 und 6:3 durch. Für die beiden war es der insgesamt vierte gemeinsame Titel und der zweite Sieg bei einem Grand Slam nach den Australian Open 2012. Während es für den Inder Leander Paes der dritte Titel bei den US Open war, siegte Štěpánek erstmals in Flushing Meadows. Für das unterlegene Doppel Peya und Soares war es die erste Endspielteilnahme im Herrendoppel bei einem Grand Slam. Durch den Erfolg rückten Leander Paes auf Rang fünf und Radek Štěpánek auf Rang sechs der Weltrangliste vor.

Der US-Amerikaner James Blake bestritt das letzte Tennismatch seiner Profikarriere in dieser Konkurrenz; mit Partner Jack Sock schied er in der Auftaktrunde gegen Alexander Peya und Bruno Soares in drei Sätzen aus.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Herrendoppel
2013